Kirchstraße 17 steht für: 

 Kirchstraße 17 (Freiburg im Breisgau)
 Kirchstraße 17 (Gützkow)